Кубок СРСР з футболу 1987 — 46-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка увосьме став клуб «Динамо» (Київ).

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок СРСР 1987 на сайті RSSSF  
 Кубок СРСР 1987 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1987 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1987 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1986 в СРСР
1987 в СРСР